Il singolare  del Challenger Ciudad de Guayaquil 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Sergio Roitman, era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Martín Alund.

Nicolás Lapentti ha battuto in finale Santiago Giraldo 6–2, 2–6, 7–6(4).

Teste di serie

  Santiago Giraldo (finale)
  Nicolás Lapentti (campione)
  Rui Machado (quarti di finale)
  Nicolás Massú (primo turno)

 Sebastián Decoud (primo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)
 Júlio Silva (quarti di finale)
 Brian Dabul (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2009